Не́чкино:

 Нечкино — село в Сарапульском районе Удмуртии.
 Нечкино — спортивно-туристический центр в Сарапульском районе Удмуртии.
 Нечкино — село в Запорожской области Украины.

См. также 
 Нечкин